Sperantza Vrana (Grieks: Σπεράντζα Βρανά), geboren als Elpida Homatianou (Grieks: Ελπίδα Χωματιανού), (Mesolongi, 6 februari 1928 - Athene, 29 september 2009) was een Grieks actrice en schrijfster. Zij schreef verschillende boeken, waaronder haar  biografie Tolmo (Τολμώ). Zij overleed aan een hartaanval in september 2009.

Filmografie

Film

Referenties

Grieks acteur
Grieks schrijver
20e-eeuws schrijver